Сто́рож (мн. ч. сторожа́) — многозначное слово:

Должность, профессия:
 Сторож — караульщик, поставленный для охраны, оберега чего-либо. Первичная рабочая профессия в Российской Федерации, например в ФГУП «Охрана» Росгвардии.

  — в европейских городах служитель порядка, забирал и содержал под арестом до света ночных бродяг или совершавших наказуемые деяния.

Деятельность:

 Сторожевая охрана (сторож) (общее определение) — кто-то (что-то) защищающий, оберегающий кого-то или что-то от кого-то или чего-то (церковный сторож, собака-сторож, сторож райских врат, сторож богов).

Другое:
 Сторож — река на полуострове Камчатка в России, протекает по территории Усть-Камчатского района Камчатского края.
 «Сторож» — американский драматический фильм 1963 года.
 «Сторож» — российский драматический фильм 2019 года.
 Сторож — в рыболовстве длинная веревка для держания или соединения сетей

См. также 
 
 Сторожка
 Страж

Примечания